Баумейстер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Баумейстер, Андрей Олегович (род. 1970) — украинский философ и переводчик
 Баумейстер, Вилли (1889—1955) — немецкий художник-абстракционист и теоретик искусства.
 Баумейстер, Теофред (Theofried Baumeister, род. 1941) — немецкий профессор, известен исследованиями в области агиографии и коптологии.
 Баумейстер, Фридрих Христиан (1708—1785) — немецкий философ школы Лейбница и Х. Вольфа, автор ряда учебников логики, метафизики и натуральной философии на латинском языке.